Amédée Hauvette (1856-1908), helléniste français.
 Christian Hauvette (1944-2011), architecte français.
 Dominique Hauvette (1950-), vigneronne française.
 Eugène-Louis Hauvette-Besnault (1820-1888), indianiste français.
 Henri Hauvette, romaniste (1865-1935), italianiste et un spécialiste de littérature comparée.

Patronyme français